De Smet puede referirse a:
 De Smet, ciudad de Dakota del Sur.
 De Smet, lugar designado por el censo de Idaho.
 Desmet Ballestra, empresa del ámbito de la industria química y la alimentación animal.